Bathory má více významů:

 Báthory – šlechtický rod středověkého Uherska
 Báthoryová Alžběta – (1560–1614), uherská hraběnka, známá jako „Čachtická paní“
 Bathory – film o Čachtické paní
 Bathory (skupina) – švédská hudební skupina